Hadsundbanen har været navnet på 2 baner til Hadsund:

 Aalborg-Hadsund Jernbane – jernbanen fra Aalborg
 Randers-Hadsund Jernbane – jernbanen fra Randers